Copa Libertadores 1998 var 1998 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Vasco da Gama från Brasilien efter en finalseger mot Barcelona från Ecuador. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Cruzeiro. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Colombia och Ecuador
Grupp 2: Brasilien och två lag från kvalomgången (i detta fall två lag från Mexiko)
Grupp 3: Paraguay och Chile
Grupp 4: Bolivia och Uruguay
Grupp 5: Argentina och Peru

Kvalomgång

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1998 i Sydamerika
1998
Fotbollssäsongen 1998